Akku Hagen ist der Name mehrerer früherer Unternehmen:

 Die Akkumulatoren-Fabrik Berlin-Hagen (AFA) war ab 1904 einer der wichtigsten Zulieferbetriebe für die deutsche U-Boot-Industrie. 1958 wurde die AFA am Standort Berlin in VEB Berliner Akkumulatoren- und Elementefabrik und 1962 die Fabrik am Standort Hagen in VARTA Batterie AG umbenannt.
 Die Accumulatorenfabrik Wilhelm Hagen KG in Soest war ein deutscher Batteriehersteller. Das Unternehmen ging ab 1970 in Hagen Batterie auf.